Ringberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Ringberg (Tegernseer Berge) (1321 m), Bergrücken beim Tegernsee, Oberbayern
 Ringberg (Suhl) (745,2 m), mit dem Ringberghaus, Nebengipfel des Adlersberges im Thüringer Wald
 Ringberg (Wartburgkreis) (638,9 m) mit dem Carl-Alexander-Turm, Thüringer Wald, Thüringen
 Ringberg (Rhön), Berg in der hessischen Rhön zwischen Landershausen und Oberweisenborn, Landkreis Hersfeld.Rotenburg
andere:

 Ringberg (gemeindfreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Kelheim
 Ringberg (Naturschutzgebiet) auf dem gleichnamigen Berg (400 m) des Nordpfälzer Berglandes im Landkreis Bad Kreuznach

Orte:
 Ringberg (Gemeinde Burgauberg-Neudauberg), Ortsteil der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg, Bezirk Güssing, Burgenland
 Ringberg (Gemeinde Mölbling), Ortschaft der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Ringberg (Waldmünchen),  Ortsteil der Stadt Waldmünchen im Landkreis Cham des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern

Ringberg steht für:
 Schloss Ringberg, eine Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft

Siehe auch:
 Ringenberg (Begriffsklärung)
 Ringburg
 Ringberghaus
 Ringsberg
 Ringelesberg